

Geografia 
 Ban-de-Laveline – comune dei Vosgi (Francia)
 Ban-de-Sapt – comune dei Vosgi (Francia)
 Ban-sur-Meurthe-Clefcy – comune dei Vosgi (Francia)
 Le Ban-Saint-Martin – comune della Mosella (Francia)
 Ban – una città del Burkina Faso

Sigle 
 Base d'aéronautique navale – base aeronautica navale dell'Aviation navale francese

Codici 
 ban – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua balinese
 BAN – Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Basongo (Repubblica Democratica del Congo)
 BAN – Codice nazione del CIO per il Bangladesh
 BAN – Codice nazione della FIFA per il Bangladesh

Economia 
 Ban – frazione del Leu moldavo e del Leu rumeno

Informatica 
 Ban – nel gergo di Internet, meccanismi che consentono di bandire un certo utente da una comunità virtuale, impedendogli di parteciparvi
 BAN – nell'ambito delle rete dati è una rete dati con raggio di copertura del metro circa comprendente rete di sensori a livello corporeo spesso con fini medico-diagnostici.

Personaggi 
 Ban – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Ban – uno dei protagonisti di Tokusou Sentai Dekaranger
 Ban di Benoic – personaggio minore del ciclo arturiano, padre di Lancillotto
 Yuthura Ban – personaggio di Guerre stellari
 Ban – personaggio del manga anime the seven deadly sins

Sport 
 Zoran Ban – calciatore croato

Storia 
 Ban o bano – titolo usato nel sud Europa tra il VII ed il XX secolo
 Arrière-ban – leva generale nella Francia medievale, simile all'aribanno diffuso presso la feudalità germanica
 Banno (o Ban) – insieme di poteri feudali

Altro 

 Ban –